Universidad de Chile Chile egyik fővárosi egyeteme, amely egyúttal Amerika legrégebbi egyeteme (al. 1842)
Club Universidad de Chile chilei labdarúgócsapat